Санхар — топонимы в Вязниковском районе Владимирской области России.

 Санхар — посёлок, входит в состав муниципального образования «Город Вязники».

 Санхар (озеро) (Санхра) — озеро возле посёлка Санхар